Сат Бесимбаевич Токпакбаев (17 сентября 1939) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007-2016), министр обороны Республики Казахстан (1999—2001).

Биография 
В 1963 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, в 1971 — Высшую дипломатическую школу МИД СССР. Владеет китайским и английским языками.

Трудовую деятельность начал в июле 1956 года колхозником колхоза «Комсомол» Илийского района Алма-Атинской области, с августа 1957 — рабочий-вагонетчик Бурундайского кирпичного завода Алма-Атинской области, с сентября 1958 — студент Казахского Государственного университета.

С июля 1963 — следователь Алма-Атинской областной прокуратуры.

В 1964 году окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске.

Кадровый офицер Комитета государственной безопасности СССР. Прошёл путь от оперуполномоченного до начальника управления, член коллегии КГБ Казахской ССР.

С ноября 1991 — начальник управления КГБ Республики Казахстан по городу Алма-Ата и Алма-Атинской области.

С июня 1993 — первый заместитель председателя Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан.

С декабря 1993 — Председатель Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан.

С ноября 1995 — начальник службы охраны Президента Республики Казахстан — командующий Республиканской гвардией.

С 1999 по 2001 год — министр обороны Республики Казахстан.

На протяжении ряда лет — член Совета Безопасности Республики Казахстан.

С декабря 2001 — советник Президента Республики Казахстан — председатель Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан — Председатель Комиссии по борьбе с коррупцией и соблюдению служебной этики государственными служащими Республики Казахстан.

С сентября 2002 — председатель Совета Директоров авиакомпании ОАО «Евро-Азия-Эйр Интернэшнл».

С 2 сентября 2007 года — депутат Мажлиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Воинское звание — генерал-полковник (2001).

Семья 
Жена Сауле Магазбеккызы Досжан.

Награды 
 Орден «Данк» 1 степени (1997);
 Орден «Барыс» 3 степени (2008);
 Орден «Барыс» I степени (2019);
 Человек года «Алтын Адам» (2000, 2001);
 Правительственные медали, в том числе:
 Медаль «Астана» (1998);
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001);
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005);
 Медаль «10 лет Астане» (2008);
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011);
 Медаль «За вклад в обеспечение национальной безопасности»;
 Медаль «Ветеран Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;
 14 медалей, в том числе СССР, Казахстан, Российской Федерации, Таджикистана и Киргизской Республики;

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске
Председатели КНБ Казахстана
Министры обороны Казахстана
Государственные деятели Казахстана
Генерал-полковники (Казахстан)
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва